Existuje více sakrálních staveb v různých obcích, městysech a městech České republiky pojmenovaných Kostel Narození Jana Křtitele:
 Kostel Narození Jana Křtitele (Černovice u Boskovic): je kostel z let 1778–1780 v obci Černovice u Boskovic, okres Blansko, Jihomoravský kraj.
 Kostel Narození Jana Křtitele (Český Rudolec): je původně gotický kostel v centru obce Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj.
 Kostel Narození Jana Křtitele (Dešná): je pozdně gotická stavba (z roku 1494), renesančně upravená, s přistavěnou boční barokní kaplí, obec Dešná, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj.
 Kostel Narození Jana Křtitele (Rokytnice nad Rokytnou): je farní kostel asi z přelomu 12./13. století v městysi Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč, kraj Vysočina.

Rozcestníky - místopisné jméno